Mesék
 Csipkerózsika, Charles Perrault meséje (1697), majd a Grimm-fivérek meséje (1812)
Balett
 Csipkerózsika (Спящая красавица) (1890) Csajkovszkij balettje
Filmek
 Csipkerózsika (La bella addormentata) (1942) olasz film Luigi Chiarini rendezésében
 Csipkerózsika (Sleeping Beauty) (1959) amerikai egész estés (Disney) rajzfilm
 Csipkerózsika (Szpjásája krászávica) (1964) szovjet balettfilm
 Csipkerózsika (1973) magyar zenés mesejáték (Romhányi József – Horusitzky Zoltán)
 Csipkerózsika (Jak se budí princezny) (1977) csehszlovák mesefilm (másik cím: Hogyan ébresszük fel a királylányokat?)
 Csipkerózsika (1986) a Magyar Rádió hangjátéka
 Csipkerózsika (Sleeping Beauty) (1987) amerikai–izraeli mesefilm
 Csipkerózsika (Šípková Růženka) (1990) csehszlovák–francia–német–olasz mesefilm
 Csipkerózsika (1990) magyar cirkuszfilm
 Csipkerózsika (Sleeping Beauty) (1995) amerikai–japán animációs film
 Csipkerózsika (2011) amerikai egész estés film
hasonló
 Csipkerózsika-paradoxon, valószínűségszámítási probléma